Валенти́н Попо́в: Попов, Валентин Васильевич (1936—1991) — режиссёр, сценарист, актёр.
 Попов, Валентин Леонидович (Валентин Катарсин; 1932—2005) — поэт, писатель и художник.
 Попов, Валентин Леонидович (род. 1959) — российский учёный, профессор кафедры теоретической физики Томского госуниверситета.
 Попов, Валентин Николаевич (1907—1987) — советский оперный певец (бас).
 Попов, Валентин Петрович (1894—1976) — советский украинский учёный.
 Попов, Валентин Сергеевич (1912—1989) — советский музейный работник, коллекционер.
 Попов, Валентин Фёдорович (1926—1993) — советский дипломат.

Примечания